Porc steht für:
 Schweinsleder

PORC ist die Abkürzung für:
 Postoperative Restcurarisierung, siehe Neuromuskuläre Restblockade 

Abkürzung